Según el Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra, los reyes concedían el título de palacios a las casas de los caballeros. Los de cabo de Armería, que existían en Navarra en el año 1723, son los siguientes:

Palacios año 1723

Palacios y señoríos de la merindad de Pamplona

Palacios y señoríos de la merindad de Estella

Palacios y señoríos de la merindad de Olite

Palacios y señoríos de la merindad de Sangüesa

Palacios y señoríos de la merindad de Tudela

Palacios y señoríos de la merindad de Ultrapuertos

Villas y lugares

Referencias

Notas

Bibliografía

Véase también 
 Libro de Armería del Reino de Navarra
 Armería en piedra de la ciudad de León
 Armorial de Tirso de Avilés (Asturias)
 Heráldica asturiana y catálogo armorial de España
 Heráldica de los apellidos asturianos

Enlaces externos 
 

 Navarra
 Navarra
 Navarra
 Títulos_nobiliarios